Live at Leeds – album degli Who del 1970
 Live at Leeds – album di John Martyn del 1975
 Live at Leeds – album dei Dead Men Walking del 2003
 Live at Leeds – album dei Rolling Stones del 2012
 Live at Leeds – album di Serj Tankian e degli F.C.C. del 2022